Източен фронт може да се отнася за:

 Източен фронт, един от театрите на бойните действия през Първата световна война.
 Източен фронт, един от театрите на бойните действия през Втората световна война.
 Източен фронт (медал), немска военна награда присъждана през Втората световна война
 Източен фронт (Судан), военно-политическа организация в Судан